Il doppio del torneo di tennis Brașov Challenger 1999, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Andrei Pavel e Gabriel Trifu che hanno battuto in finale George Cosac e Dinu Pescariu 6-2, 6-2.

Teste di serie 

 Diego del Río /  Sebastián Prieto (semifinali)
 Andrei Pavel /  Gabriel Trifu (Campioni)

 Omar Camporese /  Cristiano Testa (quarti di finale)
 Enrique Abaroa /  Francisco Costa (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Brașov Challenger 1999